Netrunner GNU/Linux é um baseado no Debian Stable, utiliza o ambiente de trabalho KDE Plasma. Feito para uso em desktops, laptops, netbooks e também para alguns dispositivos baseados em ARM, como o Odroid C1 microcomputer e Pinebook.

Possui duas versões Netrunner Desktop (padrão) e Netrunner Core como uma versão com uma seleção de programas mínima.

Lançamentos 
Netrunner Desktop baseado em Debian

Versões anteriores ou Descontinuadas

Lançamentos Rolling Release baseados no Manjaro Linux(descontinuados)

Requisitos de Sistema
 CPU Intel Atom de 1,6 GHz
 RAM 1 GB
 Espaço Livre no disco rígido de 15 GB
 Placa Gráfica Intel GMA 945
 Memória de vídeo 128 MB
Para máquinas virtuais do VirtualBox alocar no mínimo 1,5 GB de RAM

Programas pré-instalados
O Netrunner vem com vários programas pré-instalados, e alguns deles são:
Mozilla Firefox - Navegador web
KDE Plasma Desktop
Aplicativos do KDE (como por exemplo o Kate (editor de textos do projeto KDE), Yakuake (emulador de terminal baseado no Konsole), Kdenlive e Krita)
Synaptic - programa gráfico para gerenciar pacotes
SMPlayer - interface gráfica para o MPlayer
GMusicbrowser - Reprodutor de música
Pidgin e Skype - Mensagens e comunicação
Inkscape - Software para edição vetorial
Steam - Loja eletrônica de jogos
VirtualBox - Aplicativo de virtualização de sistemas operacionais/operativos
VLC - Reprodutor de mídia
WINE - Camada de compatibilidade para softwares Windows

Ver também 
 APT
 Debian
 DPKG
 KDE Plasma
 Linux
 Synaptic

Ligações externas 
 

Distribuições Linux
Distribuições baseadas em Debian
Software de 2010